De Rally van San Remo 1980, formeel 22º Rallye Sanremo, was de 22e editie van de rally van San Remo en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 84e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

San R
Rally van San Remo